6 Eskadra Lotnicza (II RP) – pododdział lotnictwa rozpoznawczego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.
 6 Eskadra Lotnicza (III RP) – eskadra Sił Powietrznych w III Rzeczypospolitej